Introdução (música) – uma passagem ou seção que abre um movimento ou uma composição musical separada
Introduction – EP de 2006 lançado por Confide
Intro – canção de 2009 lançada por The xx

Ver também

Desambiguação